Рендшмидт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рендшмидт, Макс (род. 1993) — немецкий спортсмен каноист, чемпион Олимпийских игр.
 Рендшмидт, Эльза (1886—1969) — фигуристка из Германии, серебряный призёр летней Олимпиады 1908 года.